Конвисар — фамилия. Известные носители:

 Конвисар, Виктор Иванович (1906—1992) — советский и украинский химик.
 Конвисар, Владимир Тимофеевич (1911—1990) — украинский советский писатель.